Skylon peut désigner :
 Skylon (Festival of Britain),  une structure d'acier tenségrité de forme futuriste, construite en 1951 pour le Festival of Britain;
 Skylon, projet d'avion propulsé à l'hydrogène et l'oxygène liquides;
 Tour Skylon, tour située à proximité des chutes du Niagara.